Canne, antica città della Puglia, teatro dell'omonima battaglia
 Canne, romanzo di Jean Toomer
 Camera a canne, metodologia costruttiva usata in passato nei fabbricati con solai in legno
 Torre Canne, frazione del comune di Fasano

Pagine correlate 
 Canna